Marco Basaiti
Ritratto di giovane
 Giovanni Bellini
 Ritratto di giovane, Washington, National Gallery

 Sandro Botticelli
Ritratto d'uomo con medaglia di Cosimo il Vecchio
Ritratto di giovane

Andrea del Sarto
Ritratto di giovane
 Albrecht Dürer
Ritratto di giovane 
Giorgione
Ritratto di giovane, conservato a Berlino
Ritratto di giovane, conservato a Budapest
Lorenzo Lotto
Ritratto di giovane (Giovane con il copricapo), conservato a Bergamo
Ritratto di giovane, conservato a Berlino
Ritratto di giovane, conservato agli Uffizi
Ritratto di giovane, conservato a Ferrara
Ritratto di giovane con lucerna, conservato a Vienna)
Ritratto di giovane con libro, conservato a Milano)
 Parmigianino
 Ritratto di giovane
 Perugino
 Ritratto di giovane
 Raffaello
 Ritratto di giovane
 Romanino
 Ritratto di giovane
 Rosso Fiorentino
 Ritratto di giovane
Tiziano
Ritratto di giovane, conservato ad Ajaccio
Ritratto di giovane, conservato a Londra
Ritratto di giovane, conservato a Monaco
Ritratto di giovane, conservato a Petworth House
 Paolo Uccello
Ritratto di giovane
Diego Velázquez
 Ritratto di giovane
 Jacometto Veneziano
 Ritratto di giovane